Dvouhra juniorek ve Wimbledonu 2016 probíhala na přelomu června a července 2016. Do londýnského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyní titulu byla Ruska Sofia Žuková, která do soutěže nezasáhla.

Premiérový grandslamový titul vybojovala čtvrtá nasazená 15letá Ruska Anastasija Potapovová, když ve finále zdolala krajanku ukrajinskou turnajovou sedmičku Dajanu Jastremskou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Do juniorského žebříčku ITF si připsala 375 bodů, finalistka pak získala 270 bodů. Bodový zisk ji po grandslamu zajistil posun na 1. místo juniorského kombinovaného žebříčku ITF.

Potapovová se stala třetí ruskou vítězkou wimbledonské juniorky. Navázala tak na trofej Věry Duševinové z roku 2002 a Sofié Žukové z ročníku 2015.

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Olesja Pervušinová (semifinále)
  Rebeka Masarovaová (3. kolo)
  Amanda Anisimovová ''(3. kolo)
  Anastasija Potapovová (vítězka)
  Kayla Dayová (semifinále)
  Bianca Andreescuová (3. kolo)
  Dajana Jastremská (finále)
  Sofia Keninová (čtvrtfinále)
  Usue Maitane Arconadová (čtvrtfinále)
  Olga Danilovićová (3. kolo)
  Juki Naitová (1. kolo)
  Katie Swanová (1. kolo, skreč)
  Kaja Juvanová (1. kolo)
  Katarina Zavacká (3. kolo)
  Jelena Rybakinová (1. kolo)
  Mai Hontamová (2. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 
 3. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

|RD1-seed01=6
|RD1-team01= Bianca Andreescu
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= Ludmilla Samsonova
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=2
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= Maia Lumsden
|RD1-score03-1=77
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3=3
|RD1-seed04=Q
|RD1-team04= Paula Arias Manjón
|RD1-score04-1=63
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Lucie Kaňková
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= Chiara Lommer
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=1
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Iga Świątek
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=7
|RD1-seed08=9
|RD1-team08=

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Wimbledon 2016
Juniorský tenis v roce 2016